Западный фронт — общевойсковое оперативно-стратегическое объединение (фронт) Вооружённых сил Российской Империи в Первой мировой войне.

Полевое управление фронта образовано в августе 1915 года на базе полевого управления Северо-Западного фронта. На конец 1917 года штаб фронта находился в Минске. Фронт ликвидирован в начале 1918 года.

Состав 
 Полевое управление (штаб)
 1-я армия (август 1915 — апрель 1916)
 2-я армия (август 1915 — начало 1918)
 3-я армия (август 1915 — июнь 1916, июль 1916 — начало 1918)
 4-я армия (август 1915 — октябрь 1916)
 10-я армия (август 1915 — начало 1918)
 Особая армия (август — сентябрь 1916, ноябрь 1916 — июль 1917)
 XXII отдельный армейский корпус — с 22 ноября 1917
 Польский отдельный стрелковый корпус — с августа 1917
 Отдельная морская бригада особого назначения

Командующие войсками фронта 
 04.08.1915—18.08.1915 — генерал от инфантерии Алексеев, Михаил Васильевич
 23.08.1915—11.03.1917 — генерал от инфантерии Эверт, Алексей Ермолаевич
 03.1917 — генерал от инфантерии Смирнов, Владимир Васильевич
 31.03.1917—23.05.1917 — генерал от кавалерии Гурко, Василий Иосифович
 31.05.1917—30.07.1917 — генерал-лейтенант Деникин, Антон Иванович
 31.07.1917—05.08.1917 — и. о. ГкВФ генерал-лейтенант Ломновский, Пётр Николаевич
 05.08.1917—12.11.1917 — генерал от инфантерии Балуев, Пётр Семёнович
 12.11.1917—11.1917 — подполковник Каменщиков, Василий Викторович
 11.1917 — прапорщик Мясников, Александр Фёдорович

Военный комиссар при главнокомандующем армиями Западного фронта
 15.07.1917—04.11.1917 — гражданин Жданов, Владимир Анатольевич

Помощник военного комиссара при главнокомандующем армиями Западного фронта 
 15.07.1917—04.11.1917 — гражданин Моисеенко, Борис Николаевич

См. также 
 Виленская операция
 Нарочская операция
 Барановичская операция (1916)
 Июньское наступление

Ссылки 
 Армии стран-участниц Первой мировой войны: Россия 
 Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой войне. — М.: АСТ, 2003. — 896 с. — 5000 экз. — ISBN 5-271-06895-1
 Электронные копии газеты «Наш вестник» (издавалась при Штабе Главнокомандующего армиями Западного фронта) в путеводителе РНБ «Газеты в сети и вне её»
 Электронные копии иллюстрированного приложения к «Нашему вестнику» в путеводителе РНБ «Газеты в сети и вне её»

Русские фронты во время Первой мировой войны